Peter P. Murphy (1801–1880) – amerykański lekarz i polityk stanowy z Nowego Jorku
 Peter J. Murphy (1860–1916) – amerykański farmer i polityk stanowy z Wisconsin
 Peter Murphy (ur. 1941) – szkocki rugbysta
 Peter Murphy (ur. 1949) – amerykański polityk stanowy z Marylandu
 Peter Murphy (ur. 1957) – brytyjski muzyk, wokalista zespołu Bauhaus
 Peter Murphy (ur. 1967) – australijski wioślarz, olimpijczyk